Josef Seché ist der Name folgender Personen:

* Josef Seché (Architekt) (eigentlich Josef Sechehaye; 1850–1901), deutscher Architekt und Lehrer
 Josef Seché (Maler) (eigentlich Emil Josef Karl Sechehaye; 1880–1948), deutscher Maler und Grafiker